Amphibalanus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Pitombo 2004. Amphibalanus ingår i familjen havstulpaner. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Amphibalanus